

Musique 

 Ticket to Ride, une chanson des Beatles sortie en 1964 ;
 Ticket to Ride, un album des Carpenters sorti en 1969.

Jeu 
 Ticket to Ride, nom original du jeu Les Aventuriers du rail publié en 2004.

Voir aussi 
 Ticket To Ride (TTR) World Snowboard Tour, un circuit international de compétition de snowboard.